Гандхари:

 Гандхари — один из пракритов.
 Гандхари — героиня индийского эпоса.